Компаратив может означать:
 Компаратив — 
 Компаратив — сравнительная степень (прилагательного и наречия)

См. также 
 Компаративистика